Seseli filiforme är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Emmanuel Gilibert. Seseli filiforme ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
filiforme